Сибирское барокко — самое общее обозначение храмовой архитектуры Сибири XVIII века. По состоянию на 1803 год в Сибири насчитывалось 115 каменных храмов. Подавляющее их большинство принадлежало к провинциальному варианту русского барокко, испытавшему влияние украинского барокко и (в отдельных случаях) ламаистского декора. Наибольшее число памятников сохранилось в Иркутске, Тобольске и Томске. Первоначальные интерьеры уцелели только в Крестовой церкви Иркутска.

Сибирские церкви XVIII века, подобно большинству памятников московского узорочья и барокко, — бесстолпные. С западной стороны к ним примыкают трапезные с колокольнями. Для барочных памятников Сибири характерно стремление к живописному нагромождению последовательно уменьшающихся объёмов (по выражению А. Ю. Каптикова — «барочная переусложнённость форм»). Декоративная система отмечена оригинальными привнесениями, предположительно восточного происхождения (стрельчатые сандрики в виде пламени, ступообразные формы, колесо Дхармы).

Истоки 

В XVII веке каменное строительство в Сибири велось только в Тобольске и Абалаке. Это были древнерусские постройки с элементами господствовавшего в русской архитектуре тех лет узорочья. В духе нарышкинского барокко была выдержана самая ранняя каменная постройка Тюмени — Благовещенская церковь (1700—1704). Строившийся сразу вслед за ней Троицкий монастырь имеет много общего с украинским барокко. Объясняют это украинским происхождением сибирских иерархов того времени. Последующие сибирские храмы удержали некоторые конструктивные элементы украинского барокко, в частности, вертикально-сводчатые архитектурные решения. В литературе отмечается сходство первых тобольских памятников с уральскими храмами самого начала XVIII века, такими, как Далматов монастырь и собор в Верхотурье (единственный в своём роде памятник строгановского круга).

К числу первых каменных сооружений на востоке Сибири относятся Нерчинский Успенский монастырь (1712), Посольский Спасо-Преображенский монастырь (1718), Спасская и Богоявленская церкви в Иркутске, Богоявленская церковь и воеводский дом в Енисейске, Спасский монастырь в Якутске.

История изучения 

Наиболее самобытный памятник сибирского барокко — Крестовоздвиженская церковь Иркутска (1747—1758) — буддийскими элементами своего декора приковывала внимание уже дореволюционных исследователей русской архитектуры. Уникальный памятник пытались связать с пышным каменным кружевом храмов Соликамска и Сольвычегодска. Игорь Грабарь видел в этой церкви запоздалое провинциальное продолжение московского узорочья с его стремлением «приукрасить»: «наивное сочетание отголосков Москвы и Украины причудливо сплелось в густой узорчатый ковёр, с своеобразным привкусом соседнего Востока», — писал он. 

Термин «сибирское барокко» ввёл в оборот в 1924 году иркутский краевед Д. А. Болдырев-Казарин, писавший по поводу Крестовой церкви об «оргиастических безумствах», до которых доходили в обработке стен местные мастера, «разливая поток узорочья во всё многосаженное поле». Высказывая предположение об участии в строительных работах местных бурят, Болдырев-Казарин заявлял, что в Сибири «некоторые детали монгольской и китайской архитектуры принимают знакомые формы кокошников», в то время как «остяцкие, татарские и бухарские» влияния обуславливают специфику декора храмов в Ишиме, Ялуторовске и Таре.

Проблема восточных и украинских заимствований в сибирском зодчестве XVIII века занимала и исследователей советского времени. Отмечался «бурятский декор» иркутских храмов и подобие их объемно-планировочных решений тем, что использовались зодчими северорусских городов — Тотьмы и Великого Устюга. С точки зрения Т. С. Проскуряковой, правомерно выделять два «субрегиональных типа» ранней сибирской храмовой архитектуры — западносибирский (Тобольск, Тюмень, Зауралье) и восточносибирский (Иркутск). А. Ю. Каптиков также различает западно- и восточносибирские изводы барокко. Он видит в сибирском зодчестве XVIII века одну из провинциальных школ русского барокко — наряду с тотемско-устюжской, вятской и уральской.

Памятники сибирского барокко 

 

 Спасо-Преображенская церковь в Нижней Синячихе;
 Знаменская церковь в Тюмени;
 Спасская церковь в Тюмени;
 Сретенский собор в Ялуторовске;

 Крестовоздвиженская церковь в Тобольске;
 Церковь Захария и Елизаветы в Тобольске;
 Покровская церковь в Ханты-Мансийске;
 Богоявленский собор в Ишиме;

 Спасская церковь в Таре;
 Воскресенская церковь в Томске;

 Спасо-Преображенский собор в Новокузнецке;
 Собор Троицкого монастыря в Туруханске;
 Успенская церковь в Верхнеимбатском;
 Спасская церковь в Минусинске;
 Успенский собор в Енисейске;
 Покровская церковь в Красноярске;
 Свято-Троицкий собор в Канске;
 Владимирская церковь в Иркутске;
 Знаменская церковь в Иркутске;
 Крестовоздвиженская церковь в Иркутске;
 Тихвинская церковь в Иркутске;
 Троицкая церковь в Иркутске;
 Чудотворская церковь в Иркутске;
 Собор Спасо-Преображенского монастыря в Посольском;
 Свято-Одигитриевский собор в Улан-Удэ.

Примечания

Литература 
 Бойко В. П., Ситникова Е. В., Богданова О. В., Шагов Н. В. Архитектура городов Томской губернии и сибирское купечество (XVII - начало XX века): Томск, Бийск, Барнаул, Кузнецк, Колывань, Камень-на-Оби, Нарым, Мариинск, Новониколаевск / В. П. Бойко и др.; под ред. В. П. Бойко. — Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2011. — 479, [2] с., цв. ил., схем. — ISBN 978-5-93057-390-9.
 Бойко В. П., Ситникова Е. В., Богданова О. В., Шагов Н. В. Формирование архитектурного облика городов Западной Сибири в XVII — начале XX веков и местное купечество (Тобольск, Тюмень, Томск, Тара, Омск, Каинск) / В. П. Бойко и др.; под ред. В. П. Бойко. — Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017. — 324 с., ил. — ISBN 978-5-93057-803-4.

 Города Сибири (эпоха феодализма и капитализма). [Сборник статей] / ред. О. Н. Вилков. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1978. — 335 с., ил. 
 Заварихин С. П. В древнем центре Сибири. — М.: Искусство, 1987. — 192 с. — Серия: Дороги к прекрасному.
 Кочедамов В. И. Первые русские города Сибири / В.И. Кочедамов. — М.: Стройиздат, 1978. — 190 с., ил.
 Масиель Санчес, Л. К. Архитектура Сибири XVIII века. Учебное пособие для академического бакалавриата / Л. К. Масиель Санчес. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 244 с., ил. — Серия: Бакалавр и магистр. Модуль. — ISBN 978-5-534-04713-4.
 Проскурякова Т. С. Особенности сибирского барокко // Архитектурное наследство. — 1979. — № 27. — С. 147—149.

Ссылки 
 

Культура Тюменской области
Православная архитектура
Русское барокко
Архитектура России